Categoria – in filosofia, un concetto introdotto da Aristotele
Categorie – opera di Aristotele
 Categoria – struttura matematica secondo la teoria delle categorie
 Categoria - in antropologia è lo studio dei gruppi con valori, ideali, caratteristiche politiche e "costumi radicati" o per "interessi" in comune e quindi in grado di semplificare la socialità degli stessi, dalla prima infanzia sino all'età scolare e nell'età adulta così come nelle varie professioni lavorative e non, al di là dell'ambito familiare, perlopiù nella civiltà moderna del dopoguerra

Pagine correlate
Aiuto:Categorie (significato tecnico su Wikipedia)

Altri progetti